Адриатическая лига 2008/2009 — 8-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 14 команд из Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Чемпионом лиги в 3 раз стал клуб Партизан.

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты игр

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл с 16 по 18 апреля на Белградской Арене в Белграде.

Награды 
 MVP регулярного сезона  Анте Томич (Загреб)
 MVP Финала четырёх  Новица Величкович (Партизан)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 Результаты сезона на www.hrsport.net

Лига ABA
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе